Hound steht für

 Hound, die englische Bezeichnung für Lauf- und Windhunde

Sonstiges:
 Hound Bay, Bucht Südgeorgiens im Südatlantik
 Hound Dog, Rhythm & Blues-Lied 
 Hound Records, US-Plattenlabel
 Blood Hound, japanische Mangaserie